

Presentación previa 
Mijaíl Yuzhny fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Janko Tipsarević derrotó en la final a Blaž Kavčič.

Cabezas de serie 

  Yūichi Sugita (Semifinales)
  Denis Istomin (Segunda ronda)
  Marius Copil (Cuartos de final)
  Henri Laaksonen (Segunda ronda)

<ol start=5>
 ''' Janko Tipsarević (Campeón)
  Wu Di ''(Segunda ronda)
  Maximilian Marterer ''(Semifinales)
  Yannik Reuter ''(Primera ronda)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Bangkok 2017